Geile Zeit steht für:

 ein Lied der deutschen Band Juli, siehe Geile Zeit (Lied)
 eine Comedysendung des Fernsehsenders RTL aus dem Jahr 2007, siehe Geile Zeit (RTL)

Siehe auch:

 Geile Zeiten, deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 2006
 Superjeilezick, köllsches Lied aus dem Jahr 2001